Żółte Wody – miasto na Ukrainie
 Żowta, mylnie Żółte Wody – rzeka, lewy dopływ Ingulca w dorzeczu dolnego Dniepru.
 bitwa nad Żółtymi Wodami – klęska polskiego oddziału pod wodzą Stefana Potockiego w bitwie z wojskami kozackimi Bohdana Chmielnickiego